Der Maserati Levante ist der erste SUV des italienischen Sportwagenherstellers Maserati. Die Weltpremiere des Levante fand im März 2016 auf dem Genfer Auto-Salon statt. Die ersten Fahrzeuge wurden im Frühjahr 2016 ausgeliefert. In vielen Aspekten ähnelt das SUV der Studie Kubang.

Die beiden angebotenen Dreiliter-Motoren kommen auch im Ghibli und im Quattroporte zum Einsatz. Der Ottomotor wird bei Ferrari in Maranello gefertigt, der Dieselmotor wird von VM Motori zugeliefert. Produziert wird der Levante im Werk Mirafiori in Turin.

Levante Trofeo 
Auf der New York International Auto Show im März 2018 präsentierte Maserati mit dem Levante Trofeo eine Performance-Variante des SUV. Sie wird vom aus dem Maserati Quattroporte VI bekannten 3,8-Liter-Ottomotor angetrieben, der im Levante Trofeo 427 kW (580 PS) leistet. Damit beschleunigt das Fahrzeug in 4,1 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Maserati mit 299 km/h an. Verkauft wird der Levante Trofeo seit Herbst 2019.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 3.899 Maserati Levante neu zugelassen worden. Mit 1.031 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi